Franz Klein peut désigner :

  (1777-1840), sculpteur autrichien ; 
 Franz Klein (1794-1855), entrepreneur autrichien ; 
 Franz Klein von Wisenberg (1825-1882), entrepreneur allemand ;
 Franz Klein (1852-1899), inspecteur industriel autrichien ; 
 Franz Klein  (1854-1926), avocat et homme politique autrichien ;
 Franz Klein-Bruckschwaiger (1912-1976), agronome et juriste autrichien ;
 Franz Eugen Klein (1912-1944), chef d'orchestre, compositeur et pianiste autrichien ;
 Franz Klein (1919-2008), président de la Landsmannschaft des Souabes ;
 Franz Klein (1929-2004), chercheur allemand en droit fiscal allemand.